Guano kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Guano (ö),

Ecuador 

 Guano (ort), Chimborazo, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar